Meerschaum (lateinisch Spuma maris) steht für:

 Schaum auf dem Meer, siehe Gischt
 Sepiolith, ein selten vorkommendes Magnesiumsilikat
 Seemoos (Pflanze), eine Pflanze die auch als Meerschaum bezeichnet wird
 Tabakspfeife#Meerschaum, eine aus Sepiolith gefertigte Pfeife
 einige Korallenarten (etwa Alcyonium sp.), siehe Lederkorallen